Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Nanning 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Han Xinyun e Kai-Lin Zhang che hanno battuto in finale Ling Zhang e Saisai Zheng 7-68, 7-63.

Teste di serie 

 Aleksandrina Najdenova /  Riko Sawayanagi (primo turno)
 Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (primo turno)

 Chang Liu /  Ran Tian (semifinali)
 Nao Hibino /  Justyna Jegiołka (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Nanning 2014